Głębock ist ein polnischer Ortsname:
 in der Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Głębock (Lelkowo) (Tiefensee, Kreis Heiligenbeil/Ostpreußen)
 in der Woiwodschaft Niederschlesien:
 Głębock (Podgórzyn) (Glausnitz, Kreis Hirschberg/Schlesien)